Джей-лига 1995 — 3-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Иокогама Маринос 1-0 (Бисконти, 50) ; 1-0(Ихара, 29). Верди Кавасаки

Overall

Символическая сборная
Кикути, Синкити
Сома, Наоки
Ихара, Масами

Бухвальд, Гвидо
Хасиратани, Тэцудзи
Бисмарк
Фукуда, Масахиро
Миура, Кадзуёси
Стойкович, Драган
Морисима, Хироаки

Ссылки
RSSSF 

Япония
1995
Спорт в Японии в 1995 году